Eure je lahko:

 Eure - departma v severni Franciji
 Eure - reka v Franciji